Ел Техар има више значења:

 Ел Техар (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Техар (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику